Zlarin je lahko:

 Zlarin, otoček v Severni Dalmaciji
 Zlarin, naselje na otočku Zlarinu